Le nom de Rosamund est un nom d'origine germanique (parfois Rosemonde, Rosamond ou Rosamunde), parfois un nom de famille. Il combine à l'origine les termes hros (signifiant cheval), et mund (signifiant protection). Plus tard sous influence latine, rosa munda signifie "rose pure" et rosa mundi, signifie "rose du monde" "Rosamonda" est la forme italienne, "Rosamunde" est la forme allemande et "Rosemonde" est une forme française.  

Il porté par plusieurs personnalités ici classées suivant leur domaine d'activité (puis par ordre alphabétique) :

Actrice 
 Rosamund Pike (1979-), actrice anglaise
 Rosamund Kwan (1962-), actrice chinoise

Souverain
 Rosemonde (540-572), princesse lombarde
 Rosemonde Clifford  (prob. avant 1140 – 1175/1176), favorite anglaise

Notes et références 

Prénom féminin
Homonymie de prénom
Prénom allemand
Prénom français